Kasalo ist der Familienname folgender Personen:
 Greta Kasalo (* 2012), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Mia Kasalo (* 2003), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Vlado Kasalo (* 1962), jugoslawischer, später kroatischer Fußballspieler